Око може да се односи на:

око, орган чула вида
људско око
Око (Бранешци), суват на Златибору
Око (магазин), стрип-магазин
Око (ТВ филм)

Види још 
боја очију